

Nom 
Wums peut désigner :
 Wums (ou Wuums ou Aghems), un peuple du Cameroun.

Wum peut désigner :
 Wum, une ville du Cameroun ;
 wum (ou aghem), une langue parlée par les Wums.

Code
 WUM, code de l'aéroport de Taguac-Guam